Coupette bezeichnet

 eine Cocktailschale, siehe Cocktailglas.

Coupette ist der Nachname folgender Personen:
 Carl Friedrich Coupette (1855–1929), kaiserlicher Generalleutnant, Leiter des Waffen- und Munitionsbeschaffungsamtes
 Fanny Coupette (1854–1933), deutsche Kunsterzieherin, Blumen- und Landschaftsmalerin der Düsseldorfer Schule 
 Gustav Coupette (1869–1937), deutscher Hüttendirektor
 Karl Coupette (1885–1964), deutscher Marineoffizier und Konteradmiral
 Karl Coupette (Landrat) (1814–1885), deutscher Landrat